Iglesias steht für:
 Iglesias (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Iglesias (Sardinien), Stadt auf Sardinien
 Iglesias (Burgos), Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Bistum Iglesias, italienisches Bistum
 Provinz Carbonia-Iglesias, Provinz in Italien

Siehe auch:
 Yglesias